Toponímia:
 Warren (Arkansas)
 Warren (Connecticut)
 Warren (Illinois) 
 Warren (Indiana) 
 Warren (Maine)
 Warren (Massachusetts) 
 Warren (Michigan)
 Warren (Minnesota)
 Warren (Nova Hampshire)
 Warren (Ohio)
 Warren (Rhode Island)
 Warren (Vermont)
 Warren Park, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana
 Biografies:
 William Whipple Warren (La Pointe, Wisconsin, 1825 - 1853), escriptor estatunidenc
 Philip Warren Anderson (Indianàpolis, 1923), físic i professor universitari estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel
 Robin Warren (Adelaida, Austràlia, 1937), patòleg australià guardonat l'any 2005 amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia
 Marshall Warren Nirenberg (Nova York, 1927) bioquímic i genetista estatunidenc guardonat amb el Premi Nobel de Medicina
 Estella Warren (1978, Peterborough, Ontario), model i actriu canadenca 
 Warren Barrett (1970), futbolista jamaicà que ocupava la posició de porter
 Warren Beatty (Richmond, Virgínia, 1937), actor, director, productor i guionista estatunidenc
 Warren G. Harding (1865 - 1923), 29è President dels Estats Units
 Warren Woodford, informàtic
 Miscel·lània:
 Gelosia Warren, tipus d'estructura
 Warren Publishing, empresa editora de còmics